Направление — неоднозначное слово, которое может обозначать:
 Направление вектора — для вектора в геометрии.
 Азимут — направление на местности, на поверхности с заданной системой координат. Имеет размерность угловой величины.
 Направление движения — направление (возможно, усреднённого) вектора скорости объекта.
 Направление ветра — один из показателей движения атмосферного воздуха. 
 Направление в поликлинику, направление на обследование, направление на лечение — решение об изменении места и (реже) способа лечения или документ о таковом решении в современных медицинских учреждениях.
 Направление (движение) в религиях (христианство: католицизм, православие, протестантизм; мусульманство: шиизм, суннизм).
 Направление подготовки — профессиональная образовательная программа для бакалавра или магистра в вузах.
 Направление спонсирования (англ. Property Category) — область человеческой деятельности, к которой относится спонсируемое мероприятие (например, культура, спорт, искусство, бизнес и т. п.).

Военное дело 
 Направление — стратегическое формирование (объединение) в Вооружённых Силах СССР.
 Танкоопасное направление — полоса местности, лишённая крупных преград, которые бы затрудняли задействование на ней бронетанковой техники.

См.также

Примечания